Епархия Корумбы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Корумба, Бразилия. Епархия Корумбы входит в митрополию Кампу-Гранди. Кафедральным собором епархии Корумбы является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

10 марта 1910 года Римский папа Пий X издал буллу «Novas constituere», которой учредил епархию Корумбы, выделив её из епархии Куябы. Первоначально епархия Корумбы входила в митрополию Куябы.

15 июня 1957 года епархия Корумбы передала часть своей территории епархий Кампу-Гранди и Дорадуса.

27 ноября 1978 года епархия Корумбы вошла в митрополию Кампу-Гранди.

30 января 1981 года епархия Корумбы передала часть своей территории епархии Жардина.

Ординарии епархии 
 епископ Cyrillo de Paula Freitas (1911—1918)
 епископ Helvécio Gomes de Oliveira (1918)
 епископ José Maurício da Rocha (1919—1927)
 епископ Antônio de Almeida Lustosa (1928—1931)
 епископ Vicente Maria Bartholomeu Priante (1933—1944)
 епископ Orlando Chaves (1948—1956)
 епископ Ladislau Paz (1957—1978)
 епископ Onofre Cândido Rosa (1978—1981)
 епископ Vitório Pavanello (1981—1984)
 епископ Pedro Fré CSsR (1985—1989)
 епископ José Alves da Costa (1991—1999)
 епископ Mílton Antônio dos Santos (2000—2003)
 епископ Segismundo Martínez Álvarez (2005—2018)

Литература 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии